Het Interven College Venlo is een verdwenen onderwijsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs in de Nederlandse plaats Venlo.

De school was in 1991 ontstaan door een fusie van het Venlose Puteanus College, het Instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs Venray en de MDGO-afdeling van de Scholengemeenschap Kapelveld Helden-Panningen. Op de nieuwe fusieschool werd onder meer administratief onderwijs, ondernemersonderwijs, en opleidingen in de gezondheidszorg en dienstverlening gedoceerd.

Het hoofdgebouw van de school werd gevestigd in het vroegere pand van de HTS Venlo. Na een fusie met andere MBO-scholen in Limburg is het thans van de Venlose vestigingen van Gilde Opleidingen).

Zie ook 
 Puteanus College Venlo
 Gilde Opleidingen
 Hogere Technische School Venlo

Voormalige school in Venlo
Middelbaar beroepsonderwijs